Кілкіс — місто в Греції в Центральній Македонії, столиця ному Кілкіс;
 Кілкіс — ном на півночі Греції